Член Палаты представителей США от Миннесоты является представителем штата Миннесота в Палате представителей США — нижней палате Конгресса США. Палата представителей состоит из 435 членов, количество представителей от штата пропорционально численности его населения. Каждый представитель штата занимает своё место в течение двухгодичной каденции и может быть переизбран неограниченное количество раз. Согласно конституции США, выборы в Палату представителей США происходят каждые два года. Представителем штата может стать кандидат, старше 25 лет, который более 7 лет является гражданином США и проживает на момент избрания в штате, который желает представлять.

Избирательные округа 
Члены Конгресса избираются населением и представляют людей определённого географического региона, который называется избирательный округ. В случае Сената избирательным округом является целый штат, то есть голосование проводится на общей основе. В случае Палаты представителей вводится понятие конгрессионального избирательного округа. В Конституции США определено, что количество представителей от штата должно быть пропорционально численности его населения, однако общее количество конгрессменов не ограничено. Закон США 62-5, вступивший в силу в 1913 году, утвердил, что Палата представителей должна состоять из 435 членов. Наименее населённые штаты имеют только одного представителя — Аляска, Делавэр, Монтана, Северная и Южная Дакоты, Вермонт и Вайоминг, для них избирательным округом является весь штат. Наибольшее количество представителей имеет Калифорния (53 места в Палате). В 2000 году среднее население избирательного округа составляло 650 тысяч человек. Согласно Конституции США, состав конгрессиональных избирательных округов определяет легислатура штата, этот процесс часто вызывает споры и манипуляции, так как даже незначительное географическое изменение расположения округа может привести к изменению результатов голосования.

На 2012 год штат Миннесота разделён на 8 избирательных округов. 1-й избирательный округ расположен на юге штата и простирается от границы с Южной Дакотой до границы с Висконсином (на 2015 год население оценивалось в 668 741 человек). 2-й избирательный округ расположен к югу от столицы штата (на 2015 год население оценивалось в 695 029 человек). 3-й избирательный округ охватывает пригороды Миннеаполиса (на 2015 год население оценивалось в 700 121 человек). 4-й избирательный округ включает город Сент-Пол и его пригороды (на 2015 год население оценивалось в 704 158 человек). 5-й избирательный округ состоит из города Миннеаполис (на 2015 год население оценивалось в 707 578 человек). 6-й избирательный округ находится к северо-западу от столицы штата (на 2015 год население оценивалось в 687 034 человека). 7-й избирательный округ занимает почти всю западную часть штата и является крупнейшим по площади округом штата (на 2015 год население оценивалось в 663 263 человека). 8-й избирательный округ находится на востоке штата (на 2015 год население оценивалось в 663 670 человека).

Представители на 116-м конгрессе 
На 2019 год штат Миннесота в Палате представителей США представляют 8 человек (5 от Демократической фермерско-трудовой партии Миннесоты и 3 от Республиканской партии).

История по конгрессам 
Территория Миннесота впервые была представлена на 31-ом Конгрессе США Генри Сибли, который проработал в Вашингтоне с 1848 по 1852 год. Как территориальный представитель он мог участвовать в заседаниях Палаты, вносить законопроекты и предложения, однако не имел права голоса. На 33 и 34 Конгрессах представителем территории был , на 35-м — .

В декабре 1856 года , представитель территории Миннесота в Конгрессе, представил законопроект о вступлении Миннесоты в союз. Он был принят 27 февраля 1857 года. 11 мая 1858 года Конгресс принял закон о принятии Миннесоты в Союз в качестве штата, это решение было подтверждено президентом США Джеймсом Бьюкененом. Первыми представителями штата Миннесота в Конгрессе стали  и .

Список представителей 
В списке перечислены члены Палаты представителей от штата Миннесота в алфавитном порядке с момента вступления Миннесоты в Союз в качестве штата.

Комментарии

Примечания 

Палата представителей США
 
Миннесота